Le Soupçon, film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1910 ;
 Le Soupçon (), film américain  réalisé par James Kirkwood Sr., sorti en 1917 ;
 Le Soupçon (), film américain  réalisé par Harry F. Millarde, sorti en 1919 ;
 Le Soupçon (), roman policier de Friedrich Dürrenmatt, publié en 1952.
 Le Soupçon (), film italien réalisé par Francesco Maselli, sorti en 1975 ;
 Le Soupçon (), film est-allemand réalisé par Frank Beyer, sorti en 1991 ;